marangoni –  valenti nuotatori genovesi chiamati da Leon Battista Alberti, che esplorarono le due navi ormane di Nevi.
 marangoni –  scuola di falegnami (detti marangoni), con sede nella Chiesa di Sant'Andrea in Riva a Treviso, che lavorarono al Campanile di San Marco.
 Marangoni – ricchi proprietari terrieri di Lugo (come la madre di Leo Longanesi).

Persone 
Alan Marangoni – ciclista su strada e pistard italiano
Alessandro Marangoni – pianista italiano
Alessandro Marangoni – economista italiano
Ardemio Marangoni – calciatore italiano
Carlo Marangoni – fisico italiano
Clara Marangoni – ginnasta italiana
Claudio Marangoni – calciatore argentino
Egidio Marangoni – ciclista su strada italiano
Federica Marangoni – artista e designer italiana
Giovanni Marangoni – sacerdote, archeologo e teologo italiano
Giovanni Marangoni – patriota italiano
Leopoldo Marangoni – aviatore e militare italiano 
Luigi Marangoni – medico italiano
Marco Marangoni – cestista italiano
Mario Marangoni – ciclista italiano
Matteo Marangoni – critico d'arte e compositore italiano
Renato Marangoni – vescovo cattolico italiano
Sofia Marangoni – cestista italiana
Spartaco Marangoni – partigiano e politico italiano
Teresa Marangoni – attrice italiana
Tranquillo Marangoni – incisore italiano

Scienze 
Famiglia Marangoni – Albert Einstein villeggiò a Casteggio
Effetto Marangoni – trasferimento di massa lungo un'interfaccia a causa di un gradiente di tensione superficiale
Numero di Marangoni (Mg) – rapporto fra la tensione superficiale (termica) e le forze viscose

Luoghi 
Ernestina Marangoni – salotto letterario di Casteggio, frequentato da Eugenio Montale
Giardino Luigi Marangoni (giardino di Via Val Poschiavina) – area verde di Milano, nella periferia occidentale.
Casa Marangoni – esempio di stile liberty a Torino

Film 
Bruno Marangoni – protagonista del film Il diavolo e l'acquasanta
Urbano Marangoni – personaggio del film Il corazziere
Bebo Marangoni – personaggio della 4ª stagione della serie televisiva Un ciclone in famiglia

Aziende 
Sugherificio Marangoni & C.: fondato nel 1882 a Bovisio Masciago, era uno dei più grandi sugherifici d'Europa.
Marangoni – azienda italiana
Gentile & Marangoni – Agenzia Artistica di Milano attiva dagli anni '80.

Altro 
 Marangoni Hillclimb Simulator – Videogioco indipendente di Kunos Simulazioni
 Cappuccini Marangoni – Scuola di intagliatori dell'Ordine dei frati minori cappuccini

Pagine correlate 
Marangon